Лучицы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лучицы — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Лучицы — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Лучицы — посёлок в Дзержинском районе Минской области.
 Лучицы — деревня в Клецком районе Минской области.
 Лучицы — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Украина 
 Лучицы — село в Луцком районе Волынской области.
 Лучицы — село в Сокальском районе Львовской области.

См. также 
 Лучицы — класс водорослей.